En Pologne
 Gorzów, village de Petite-Pologne.
 Gorzów Śląski, une ville.
 Gorzów Wielkopolski, une ville.